Just Bing kan syfta på bland andra:

* Just Bing (1718–1765), dansk präst
 Just Bing (1866–1954), norsk litteraturhistoriker